Lucius Cassus Longinus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Cassius Longinus (konsul 107 f.Kr.), romersk politiker 
 Lucius Cassius Longinus (tribun 104 f.Kr.), romersk politiker, folktribun
 Lucius Cassius Longinus (tribun 44 f.Kr.), romersk politiker, folktribun
 Lucius Cassius Longinus (konsul 11 e.Kr.),  romersk politiker
 Lucius Cassius Longinus (konsul 30 e.Kr.), romersk politiker
 Lucius Cassius Longinus Ravilla, romersk politiker, censor 125 f.Kr.